Patrik Moskal (* 11. leden 1981) je český hokejový útočník.

Kluby podle sezon 
 1996–1997 HC Olomouc
 1997–1998 HC Železárny Třinec
 1998–1999 HC Železárny Třinec
 1999–2000 HC Oceláři Třinec
 2000–2001 HC Oceláři Třinec, HC Ytong Brno
 2001–2002 HC Oceláři Třinec, HC Ytong Brno, HC Becherovka Karlovy Vary, HC Draci Šumperk, Bílí Tygři Liberec
 2002–2003 Bílí Tygři Liberec, HC Vagnerplast Kladno
 2003–2004 Podhale Nowy Targ
 2004–2005 HC Kometa Brno
 2005–2006 Podhale Nowy Targ
 2006–2007 HC Kometa Brno
 2007–2008 HC Kometa Brno
 2008–2009 HC VCES Hradec Králové
 2009–2010 HC VCES Hradec Králové
 2010–2011 HC VCES Hradec Králové
 2011–2012 HC VCES Hradec Králové
 2012–2013 Královští lvi Hradec Králové
 2013–2014 Salith Šumperk
 2014–2015 Salith Šumperk
 2015–2016 LHK Jestřábi Prostějov

Statistiky

Externí odkazy 
 Patrik Moskal na Eliteprospects

Hráči HC Třinec
Aktivní lední hokejisté
Čeští lední hokejisté
Narození v roce 1981
Žijící lidé
Muži